Velocista puede referirse a:

 El ciclista caracterizado por poseer gran potencia y alta velocidad punta en esfuerzos cortos, también denominado esprínter; 
 El atleta especializado en carreras de velocidad; o
 Velocista (grupo de música), grupo de música pop/rock formado en Valencia.